Myzostoma bucchichii är en ringmaskart som beskrevs av Wagner 1887. Myzostoma bucchichii ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bucchichii